Aventine – drugi album studyjny duńskiej piosenkarki Agnes Obel, który ukazał się w 2013 roku. Wszystkie kompozycje i teksty są autorskie. Album zadebiutował na 46. miejscu zestawienia OLiS.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy PIAS Recordings